Чалый, Александр:
 Чалый, Александр Александрович (род. 1954) — украинский чиновник, дипломат.
 Чалый, Александр Никитович (1918—1943) — ефрейтор РККА, Герой Советского Союза.